Името Гложене носят две български села и залив на остров Смит (Антарктика):

 Гложене (Област Враца)
 Гложене (Област Ловеч)
 Гложене (залив) на остров Смит (Антарктика)